Союз ветров () — турецкая элитная армейская организация, полностью состоящая из молодых турецких националистов, являющихся бывшими бойцами сил особого назначения.

История 
Подразделение «Союз ветров» состоит из бывших бойцов сил особого назначения органов внутренних дел Турции. В годы Карабахской войны командир Юсуф Зия Арпаджык и бойцы подразделения приняли активное и участие в боевых действиях на стороне Азербайджана. «Союз ветров» согласовывает свои действия с турецким военным командованием, но прямого отношения к ВС Турции не имеет и в структуру вооружённых сил страны не входит.

Примечания

Ссылки 
 Haftalık Dergisi, Sayı: 126, 6-12 Eylül 2005
 Не склонились. Юсуф Зия Арпаджик. — Печатный дом, 2014.